Joan Prats ist der Name folgender Personen:

* Joan Prats i Vallès (1891–1970), katalanischer Unternehmer, Kunstsammler und Musikpromoter 
 Joan Massià i Prats (1890–1969), katalanischer Violinist und Komponist